Liběšice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Liběšice (okres Litoměřice)
 Liběšice (okres Louny)